Stardust (svemirska letjelica)
 Stardust (sastav), glazbeni sastav